Cul-de-Sac oder Cul de Sac bzw. Culdesac (französisch „Sackgasse“) ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Cul-de-Sac (Saint-Martin), auch Dutch Cul de Sac, auf der Karibikinsel Sint Maarten, Niederlande
 Culdesac, Ortschaft im Nez Perce County, Idaho, Vereinigte Staaten
 Cul-de-Sac aux Vaches, historischer Name auf Martinique, heute Kanton Les Trois-Îlets
 Plaine du Cul-de-Sac, Tiefebene auf Haiti
 Cul de Sac, Fluss auf der Karibikinsel St. Lucia
 Anse du Grand Cul-de-Sac, Bucht auf Saint-Barthélemy, Frankreich
 Cul-de-sac-Gletscher in Alaska
 Cul-de-sac Passage, Schauhöhlen des Kartchner Caverns State Park

Cul-de-Sac, Weiteres:
 Originaltitel von Wenn Katelbach kommt…, Spielfilm (1966) von Roman Polanski
 Cul-de-sac de Douglas, der Douglas-Raum in der Anatomie
 Chemin de fer du Cul-de-Sac, ehemalige Eisenbahngesellschaft auf Haiti

Siehe auch: